Myzostoma gerlachei är en ringmaskart som beskrevs av Fauvel 1936. Myzostoma gerlachei ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
gerlachei